Сезон 1929/30 стал для «Манчестер Юнайтед» 34-м сезоном в Футбольной лиге и пятым сезоном после возвращения в Первый дивизион.

«Юнайтед» завершил сезон на 17-м месте в Первом дивизионе.

Первый дивизион

Итоговая позиция в лиге

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1929/30 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1929/1930
Манчестер Юнайтед